1991 Голяма награда на Франция е 41-вото за Голямата награда на Франция и седми кръг от сезон 1991 във Формула 1, провежда се на 7 юли 1991 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж 
41-вото издание на ГП на Франция за първи път е на трасето в Маникур, след като преди е на трасето в Пол Рикар. Скудерия Ферари предствави новия болид 643, след като бяха с предишния модел 642. Това помогна на Ален Прост да се класира втори в квалификациите, две десети зад Уилямс-а на Рикардо Патрезе, който за трети път е на пол-позиция. Аертон Сена остана трети пред Найджъл Менсъл. Топ 10 окупират още Герхард Бергер, Жан Алези, Бенетон-ите на Нелсън Пикет и Роберто Морено, Маурисио Гужелмин и Джани Морбидели, постигайки най-добрия резултат за Минарди в квалификация.

Лошият старт на Патрезе, даде шанс на Прост да поведе колоната към първия завой, следван от Менсъл, двата Макларън-и на Сена и на Бергер, Алези и Пикет, докато Бертран Гашо стана първата жертва в състезанието, отпадайки след като се завъртя право в чакъла. След само 5 обиколки Прост имаше преднина от две секунди и половина пред Менсъл, докато Сена е на 11 от лидера. Проблеми с двигателя извади Бергер от състезанието за трети пореден път. Единственият Джордан на Андреа де Чезарис се намираше 11-и, преди италианеца да се завърти връщейки се в края на колоната. След отпадането на Бергер, Морбидели се намираше на 6-а позиция, след като изпревари Бенетон-а на Морено, преди той да напусне надпреварата, при опита си да изпревари втория Бенетон, управляван от Пикет. Патрезе се възползва от инцидента на двата болида и успя да мине на 5-а позиция.

Менсъл се доближи до Прост, след като французина имаше проблем с изостанали с обиколка пилоти, което даде шанс на британеца да изпревари Ферари-то на Прост в 22-рата обиколка на състезанието решаващ фактор е Джордан-а на де Чезарис. Пет обиколки по-късно Сена спря в бокса за смяна на гуми, което отне само 5.5 секунди. Прост е следващия, който спря в бокса, следван от съотборника си Алези в 30-а обиколка, което върна третата позиция обратно към Сена. Менсъл спря в 31-вата обиколка, но излезе зад Прост, който постигна най-бърза обиколка в състезанието с нови гуми.

С новите си гуми и най-бърза обиколка с време 1:19.168, Найджъл намали преднината на Прост (който отново се озова в трафика от по-бавни коли) на 0.6 секунди в 43-та обиколка, докато задна лява гума на Далара-та, управляван от Джей Джей Лехто се разкъса. В 55-а обиколка Менсъл отново поведе състезанието след като изпревари Прост за втори път на завоя Аделейд. Накрая Менсъл пристигна на финала, пет секунди пред Ферари-то на Прост. Сена завърши трети с над 30-секундно изоставане пред Алези, Патрезе (който имаше проблеми по скоростната кутия в последните няколко обиколки) и де Чезарис завършвайки в точките, след като Пикет спря в бокса твърде късно и го прати извън точките на осмо място.

В шампионата при пилотите Сена продължава да е лидер с 48 точки, пред Менсъл с 23 точки и Патрезе с точка по-малко, докато с второто си място в състезанието Прост изпревари Пикет за четвъртото място.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция